de Italiaanse en Latijnse naam voor Italië
 voor Italia als geografische aanduiding in de Romeinse tijd, zie Italia (Romeinse Rijk)
 een luchtschip, gebruikt door Umberto Nobile, zie Italia (luchtschip)